Ицхак Перцович Вейнгер (; июль 1938 — 10 марта 1999) — советский и израильский шахматист, мастер ФИДЕ, гроссмейстер ИКЧФ (1995).

Биография 
Муж гроссмейстера Л. Д. Кристол.

Жил в Ленинграде. В середине 1970-х гг. эмигрировал в Израиль.

Серебряный призёр чемпионата Израиля 1986 г.

Участник зонального турнира 1987 г.

Победитель турнира мастеров в Нетании (1977 г., 1—3 места с Х. Харанди и Л.-О. Шнейдером). Участник ряда сильных по составу международных турниров.

Активно играл по переписке. Победитель мемориала М. И. Чигорина (1992—1997 гг.; разделил 1—2 места с И. А. Копыловым). Победитель международных турниров WT/M/307 (1984—1989 гг.) и WT/M/345 (1985—1988 гг.), отборочных соревнований 17-го и 18-го чемпионатов мира (добился права участвовать в 17-м чемпионате мира, но скончался до начала соревнования), отборочных соревнований Кубка ИКЧФ.

Книга 
 Хобби, покорившее вершину. — Иерусалим: Интегра, 1987. — 169 с. (в соавторстве с женой)

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. П. Вейнгера в базе Chessgames
 Личная карточка И. П. Вейнгера на сайте 365Chess
 Личная карточка И. П. Вейнгера на сайте 365Chess (другая)
 Личная карточка И. П. Вейнгера на сайте ИКЧФ

Шахматисты СССР
Шахматисты Израиля
Шахматисты XX века
Мастера ФИДЕ по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ